Чемпионат Дании по шахматам 2002 проходил в Греве.

Суне Берг Хансен стал в первый раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Skak DM 2002 — Dansk Skak Union
 Danmarksmesterskabet 2002
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2002-5

Чемпионаты Дании по шахматам
2002 год в шахматах
Спорт в Дании в 2002 году